Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2018 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2018 im Schach gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden, mit Ausnahme des SK Luzern, der nur 19 Spieler meldete, schöpften alle das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Winterthur mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim SK Mendrisio 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 123 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Clovis Vernay (Genève) mit 7 Punkten aus 9 Partien. Je 6,5 Punkte erreichten Nikita Petrow (Genève), Gabriel Gähwiler (SG Winterthur), Yannick Pelletier (SG Zürich) und Mihajlo Stojanović (SK Réti Zürich), von diesen spielten Petrow und Gähwiler je 8 Partien, Pelletier und Stojanović je 9. Mit Lena Georgescu (Luzern), Alexandre Vuilleumier (Genève) und Philipp Balcerak (Winterthur) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Vuilleumier drei Partien, Georgescu und Balcerak je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2018); GM = Grossmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2018); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2018; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ITA = Italien, LIE = Liechtenstein, LTU = Litauen, KOS = Kosovo, MNC = Monaco, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachklub Luzern

Club d’Echecs de Genève

SG Riehen

SG Zürich

SG Winterthur

Schachklub Réti Zürich

SV Wollishofen

Echallens Chess Club

SK Mendrisio

SK St. Gallen

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2018 (PDF; 235 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2018